

Patronyme 
 Haroun Tazieff (1914 - 1998), volcanologue et cinéaste

Autre 
 (8446) Tazieff, astéroïde nommé en l'honneur d'Haroun Tazieff